De 5e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1974 op 16 en 17 februari gehouden op de ijsbaan Olympia Eisstadion in Innsbruck.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1974
Schaatsen in Oostenrijk
 1974
Schaatsen
Sportevenement in Innsbruck